Christian Urne er navnet på flere danskere.

 Christian Urne (1626-1667) - deltog i forsvaret af København 1659
 Christian Urne til Søbysøgård (1628-1669)
 Christian Urne (overpræsident) (1741-1821) – dansk amtmand og overpræsident i København